Vingt Mille Lieues sous les mers, roman de l'écrivain français Jules Verne, paru en 1869.

Ce roman a fait l'objet de plusieurs adaptations.

Cinéma
 Vingt Mille Lieues sous les mers de Georges Méliès, film muet français sorti en 1907 ;
 Vingt Mille Lieues sous les mers de Stuart Paton, film muet américain sorti en 1916 ;
 Vingt Mille Lieues sous les mers de Richard Fleischer, film américain sorti en 1954.

Télévision
Vingt Mille Lieues sous les mers, mini-série américaine de Rod Hardy, diffusée en 1997.

Homonymie de titre